16091 Malchiodi – asteroide della fascia principale
 Andrea Malchiodi – matematico italiano
 Antonio Malchiodi – pittore italiano
 Gaetano Malchiodi – arcivescovo italiano
 Umberto Malchiodi – arcivescovo italiano